Имо — многозначный термин. Может означать:

  — река в Нигерии.
 Имо — штат на юге Нигерии.
 Имо, Чиди (род. 1963) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 «Имо» — норвежский сухогруз, столкновение которого (6 декабря 1917 года) с французским транспортом «Монблан» () привело к одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории Канады.

См. также 
 IMO

Примечания